Loksa (stad), een stad in Estland, tevens gemeente
 Loksa (Kuusalu), een plaats in Estland, gemeente Kuusalu
 Loksa (Tapa), een plaats in Estland, gemeente Tapa